Rotmühle ist der Ortsname von

 Rotmühle (Crailsheim), Wohnplatz im zentralen Stadtteil von Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Rotmühle (Kreßberg), Wohnplatz im Ortsteil Marktlustenau der Gemeinde Kreßberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Rotmühle (Rot am See), Wohnplatz im Ortsteil Beimbach der Gemeinde Rot am See, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Rote Mühle
 Rothmühl
 Rothmühle
 Rothmüller
 Rottmüller